La bataille de Pavie peut faire référence à :
 Bataille de Pavie (271) – Invasion des Alamans dans l'Empire romain ;
 Bataille de Pavie (476) – marque la fin de l'empire romain en Occident ;
 Bataille de Crémone (1431) dite Bataille de Pavie – Guerres de Lombardie ;
 Bataille de Pavie (1525) – Sixième guerre d'Italie.

Voir aussi :
 
Pavie